

Geografia 
 Paga (Ghana), città ghanese al confine col Burkina Faso
 Paga (Birmania), città della Birmania nella Regione di Sagaing

Altro 
 Salario, nel senso di paga o retribuzione
 Paga, stipendium annuale percepito da un soldato romano